Edegel (Enel Generación Perú) es la mayor empresa de generación de energía eléctrica privada en el Perú, la Empresa tiene una capacidad total instalada de más de 1.400 megavatios (MW) y se suministra a la red nacional peruana, en la cual administra varias centrales Hidroeléctricas en Lima, ahora es parte de Enel Perú, fue parte de la desaparecida Electrolima.

Centrales hidroeléctricas 
Central Hidroeléctrica de Huampaní
Central Hidroeléctrica de Moyopampa
Central Hidroeléctrica de Barbablanca
Central Hidroeléctrica de Huinco
Central Hidroeléctrica de Pablo Bonner
Central Hidroeléctrica de Yanacoto

Véase también 
Enel Perú
China Yangtze Power
Luz del Sur - China Three Gorges
Electrolima
Electroperú

Referencias

Enlaces externos 
Edegel

Empresas de energía de Perú
Empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima
Enel Perú